Teatr Polski w Bielsku-Białej
 Teatr Polski w Bydgoszczy
 Teatr Polski w Poznaniu
 Teatr Polski w Szczecinie
 Teatr Polski w Warszawie
 Teatr Polski we Wrocławiu
oraz:
 Teatr Polski w Nowym Jorku
 Teatr Polski w Londynie
 Polski Teatr Ludowy we Lwowie
 Polski Teatr w Moskwie
 Teatr Polski w Rydze
 Polski Teatr w Wilnie
 Teatr Polski w Wilnie

Zobacz też:
 Historia teatru w Polsce